

Ла-Прері — місто, штат Іллінойс
 Ла-Прері — місто, штат Міннесота
 Ла-Прері — місто, штат Вісконсин